Loútsa kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Loútsa (ort), Epirus, Nomós Prevézis, 
 Artémida, ort, Attika, Nomarchía Anatolikís Attikís, 

Robotskapade Greklandförgreningar